

Пишма — річка в Свердловській та Тюменській областях
 Пишма — селище міського типу, Пишминський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Верхня Пишма